Джесси Лэндис Карлтон (; , Камберленд, Мэриленд — , Сент-Луис) — американский гольфист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Карлтон участвовал в двух турнирах. В командном он занял 12-е место, и в итоге его команда стала третьей и получила бронзовые награды. В одиночном разряде он занял 16-е место в квалификации, но пройдя в плей-офф, закончил соревнование уже в первом раунде.

Примечания

Ссылки 
 

Гольфисты США
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года